Александр Шереме́тев:
* Шереметев, Александр Васильевич (1831—1890) — крупный помещик Орловской губернии, губернский предводитель дворянства.
 Шереметев, Александр Дмитриевич (1859—1931) — российский меценат и музыкант-любитель, первый председатель Российского Пожарного общества.

См. также 
 Шереметьев, Александр